Point du Jour bezeichnet in älteren französischen Texten die Morgendämmerung und steht als Eigenname für:

Orte
 Le Point-du-Jour (Lyon)
 Le Point-du-Jour (Boulogne-Billancourt)

Kultur
 Le Point du jour (Spielfilm), französischer Spielfilm von Louis Daquin (1949)
 Quai du Point-du-Jour, französischer Spielfilm (1959)
 La Barricade du point du jour, französischer Spielfilm (1977)
 Point du jour, eine Gedichtsammlung von André Breton

Weiteres 
 Allée du Point du Jour, Dolmen in Frankreich
 Porte du Point-du-Jour, Paris
 Résidence Salmson Le Point du Jour, Wohnungskomplex in Boulogne-Billancourt von Fernand Pouillon
 Ruisseau du Point du Jour, Fluss in Kanada